Half Moon Bay oder Halfmoon Bay (englisch ‚Halbmondbucht‘) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden, Orte:
 Half Moon Bay (Bahamas), Stopp von Kreuzfahrtschiffen auf den Bahamas
 Half Moon Bay (Jamaika), Ferienresort östlich der Montego Bay, Jamaika
 Half Moon Bay (Auckland), Vorstadt von Auckland, Neuseeland
 Half Moon Bay (Alberta), Dorf in der Provinz Alberta, Kanada
 Half Moon Bay (Stadt, Kalifornien), Ort im San Mateo County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Halfmoon Bay (British Columbia), Gemeinde an der Sunshine Coast von British Columbia, Kanada
 Mill Reef–Half Moon Bay, Ortslage im St. Philips Parish, Antigua und Barbuda

Buchten:
 Half Moon Bay (Stewart Island) bei Oban (Neuseeland)
 Half Moon Bay (Victoria) in Victoria, Australien
 Half Moon Bay (Saudi-Arabien) in Saudi-Arabien
 Half Moon Bay (Bucht, Kalifornien), im San Mateo County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Half Moon Bay (Antigua), auf Antigua, Kleine Antillen